LMS:

 LMS (Learning Management System) — Система управления обучением. Также иногда употребляется понятие E-learning.
 LMS — цветовое пространство, представляющее собой отклики трёх типов колбочек.
 LMS (Le Mans Series) — европейская автоспортивная серия гонок на выносливость, основанная в 2004 году. В 2004—2005 гг. называлась Le Mans Endurance Series (LMES).
 LMS (London, Midland and Scottish Railway) — железная дорога в Великобритании, существовавшая с 1923 по 1948 годы.
 LMS Jubilee Class — пассажирский паровоз
 LMS (League of Legends Master Series) — киберспортивная лига для команд из Тайваня, Гонконга и Макао, организованная в 2015 году.